David ou Dave Roberts peut faire référence à :

  (1960- ), homme politique du comté de San Diego, Californie,
  (fl. 1572–1593), homme politique britannique,
  (1956- ), maire de Hoboken, New Jersey,
  (1859–1928), inventeur anglais,
  (1943- ), grimpeur et auteur,
 , CEO de The Filter, une compagnie de technologies,
  (1924–1987), ambassadeur britannique,
  (1925- ), ingénieur civil britannique,
  (1911–1982), architecte et éducateur britannique.

Sports 
  (1947- ), entraîneur de football américain,
 Dave Roberts (1972- ), joueur et entraîneur américain de baseball né au Japon,
  (1944–2009), joueur américain de baseball (lanceur),
  (1933- ), joueur de baseball (1962–1966, premier but),
  (1964- ), arbitre de football et diffuseur sportif,
  (1951- ), joueur américain de baseball (1972–1982, troisième but),
 Dave Roberts (fl. 1923–1926)} (fl. 1923–1926), joueur anglais de football,
  (1949- ), joueur gallois de football,
 Dave Roberts (1951- ), athlète américain,
  (1970- ), joueur américain de hockey sur glace,
  (1980- ), olympien gallois,
  (1976- ), joueur anglais de cricket.

Arts 
 David Roberts (1796–1864), peintre écossais,
 , collectionneur écossais,
 , écrivain anglais,
  (1970- ), illustrateur britannique,
  (1955- ), compositeur américain,
 , musicien anglais,
 David Roberts, chanteur du groupe ,
  (1831–1884), pseudonyme du poète gallois David Roberts.
 David Roberts, acteur australien,
 , acteur américain,
  (David Thomas Boreanaz, 1936- ), personnalité américaine de la télévision.